Ива́н Ива́нович Пшо́нкин (род. 15 декабря 1980, Москва) — российский режиссёр-мультипликатор.

Биография 
Родился 15 декабря 1980 года в Москве.

Официально анимации нигде не обучался. В 1997 г. пришёл на киностудию «Союзмультфильм», как стажёр занимался фазовкой и прорисовкой, параллельно учился анимации.

С 2007 по 2011 работал на студии анимации «Петербург» в качестве художника 3D-аниматора полнометражного мультфильма «Смешарики. Начало».

В 2008 г. закончил Московский государственный гуманитарный университет им. М.Шолохова, по специальности - учитель рисования.

С 2012 года работает на студии «Аэроплан». Режиссёр-постановщик 20 серий анимационного сериала «Фиксики».

В 2016 году Иван Пшонкин провёл урок мастерства для воспитанников творческой студии «Сфера» в городе Дзержинский, Московская область. Занятие длилось два с половиной часа. Иван Иванович рассказал ребятам о создании мультфильма «Фиксики», снятого по мотивам увлекательной детской повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». С каждым ребёнком было проведено индивидуальное занятие по мастерству актёрского озвучивания, далее все приняли участие в практическом занятии - анимирование в 3D. В итоге каждый стал автором небольшого трёхмерного мультипликационного эпизода. В заключение открытого урока режиссёр рассказал о конечном этапе работы над фильмом - о компоузинге и монтаже.

В 2017 и 2019 поставил две полнометражные картины про фиксиков.

Иван Пшонкин женат на Екатерине Казаковой. Семья проживает в Москве.

Фильмография

Режиссёр-постановщик 

 2017 — Фиксики: Большой секрет — совместно с Андреем Колпиным и Васико Бедошвили
 2019 — Фиксики против кработов — совместно с Васико Бедошвили и Олегом Ужиновым

Режиссёр серий 

 2010—2019 — Фиксики
 2020—наст. время — Фиксики. Новенькие

Сценарист 

 2010—2019 — Фиксики

Художник-аниматор 

 2004 — Незнайка и Баррабасс
 2007 — Белка и Стрелка. Звёздные собаки
 2011 — Смешарики. Начало
 2010—2019 — Фиксики
 2016—2018 — Шаранавты. Герои Космоса
 2017 — Фиксики: Большой секрет
 2019 — Фиксики против кработов

Награды

Фиксики: Большой секрет 

 16 марта 2018 — номинант кинопремии «Икар».

Фиксики против кработов 

 Фильм участвует в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2020

Примечания

Ссылки 

 
 

Родившиеся в 1980 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Москве
Режиссёры-постановщики по алфавиту
Режиссёры-постановщики России
Режиссёры-постановщики XXI века
Мультипликаторы по алфавиту
Мультипликаторы России